Альбе́рто Ди Фа́био (, 1966, Авеццано) — современный итальянский художник.

Биография и творчество 
Альберто Ди Фабио родился в 1966 году в Авеццано, учился в Academia delle Belle Arti в Риме, живёт и работает в Риме.

Живопись и графика Ди Фабио соединяют миры искусства и науки, изображая естественные формы и биологические структуры в ярких цветах и с воображаемыми деталями. Художник расширил ряд абстрактных образов, связанных с миром природы, от ранних работ, посвященных структурам флоры и фауны, до посвященных экологическим и астральным системам. Поздние картины Ди Фабио были сосредоточены на генетике и ДНК, синаптических рецепторах мозга, переместив его работу в области фармацевтических и медицинских исследований.

Ди Фабио создает абстрактные картины, наслаивая образы из научных и медицинских источников, а также собственного воображения, расширяя данные и добавляя детали.

Персональные выставки

Ссылки 
 Галерея Гагосяна 
 ArtFacts 
 ArtNet 
 Nicholas Robinson Gallery 

Современные художники Италии